Véhicule de Combat d'Infanterie – Veicolo da combattimento della fanteria
 Verband der Chemischen Industrie – federazione delle aziende chimiche tedesche
 Virtual Circuit Identifier
 Volatile Corrosion Inhibitor – Inibitore volatile di corrosione